Иван Боричевский:
 Боричевский, Иван Адамович (1886—1941) — советский историк философии.
 Боричевский, Иван Петрович (1810—1887) — археолог, историк и этнограф.